

Регулярный сезон

Группа Север

Группа Юг

Плей-офф

Второй групповой этап

Группа А

Группа Б

Финал четырёх

Матчи за 5-8 места

Квалификационный турнир

Матчи за 9-14 места

Матчи за 15-19 места

Ссылки 
 РФБ

Чемпионат России по баскетболу
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе